Влади́мир Моско́вский:
 Владимир Московский — старинное название города Владимир, например в Кёнигсбергской летописи.
 Владимир Московский — укороченное именование Влади́мира пресвитера Моско́вского.